het streven naar regionale autonomie
 een stroming binnen het anarchisme/marxisme: autonomisme (radicaal-links)